Cratere Arrhenius – cratere lunare
Cratere Arrhenius – cratere su Marte